G59 ou G.59 peut faire référence à :
 Fiat G.59, un avion de chasse italien ;
 HMS Mashona (G59), un destroyer de la Royal Navy ;
 Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres